Weckbach ist  der Name folgender Orte:

 Weckbach (Weilbach), Ortsteil des Marktes Weilbach im Landkreis Miltenberg, Bayern

Weckbach ist der Familienname folgender Personen:

 Friedemann Weckbach-Mara (* 1947), deutscher Journalist, Autor und Politikberater
 Hubert Weckbach (1935–2018), deutscher Archivar
 Jens Weckbach (* 1970), deutscher Ruderer
 Stefan Weckbach (* 1949), deutscher Diplomat und seit 2011 Generalkonsul in Chennai